Wakai peut désigner :
Wakai, une des îles Togian, en Indonésie.
Atsuko Wakai, une karatéka japonaise.
La gare de Wakai, une gare ferroviaire au Japon.
Hajime Wakai, un compositeur japonais.